Sastawne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sastawnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Sastawne (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Sastawne (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Sastawne (Iwanytschi)